El acrónimo AIS se puede referir a:

 Automatic Identification System, AIS, Sistema de Identificación Automática;
 Alarm Indication Signal, AIS, Señal de Indicación de Alarma;
 Agrupación Independiente de Sellent, grupo político local de Sellent, España;
 Australian Institute of Sports, instituto deportivo de alto rendimiento de Australia;
 American International Service, AIS: Envío de remesas (a Cuba)
 Agro Ingreso Seguro;
 AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial.
 Ars Iuris Salmanticensis''', una revista científica sobre Derecho.

Siglas